Il doppio del torneo di tennis Ridgewood Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Beverly Mould e Elizabeth Sayers che hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 7–5 Rosalyn Fairbank e Susan Leo.

Teste di serie
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (primo turno)
 Lea Antonoplis /  Alycia Moulton (primo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Susan Leo (finale)
 Sophie Amiach /  Corinne Vanier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ridgewood Open 1983